Pékin Express : Duos de choc, peut faire référence à :

 la sixième saison du programme Pékin Express (et la première édition spéciale), diffusée en 2010 ;
 la seizième saison du programme Pékin Express (et la cinquième édition spéciale), diffusée en 2022.